До́мино, до́мина (, от  — господин) — первоначально одежда католического духовенства Италии и Испании, род плаща, накидывавшегося на плечи с меховым капюшоном для защиты от непогоды. Позднее домино видоизменилось, превратившись в широкий плащ любого цвета с капюшоном, закрывающим лицо. Со второй половины XVI века так стали называть накидку с рукавами и капюшоном, которую мужчины и женщины надевали на маскарад в сочетании с маской (чаще с венецианской баутой). Свободно ниспадая, плащ укрывал всё тело. В XIX веке домино, следуя моде, стали украшать лентами, кружевом, бантами; в первой половине столетия домино спереди плотно закрыты. Первое время на петербургских маскарадах допускался только один костюм — домино.

Домино называли и человека, одетого в такой костюм:
Злою скукой томимый давно

У колонн встретил я домино.

— (Яков Полонский — «Маска»)
С XIX века и до наших дней домино с пуговицами спереди сохранился именно как маскарадный костюм с маской.

 Опера комик «» (1837) Даниэля Обера.

Примечания

Литература 
 

История одежды